Psilosoma är ett släkte av tvåvingar. Psilosoma ingår i familjen rotflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rotflugor
Psilosoma